Магомедов, Махмуд:
 Магомедов, Махмуд Идрисович (род. 1986) — российский и азербайджанский борец вольного стиля.
 Магомедов, Махмуд (Махмуд из Кахаб-Росо; 1873—1919) — аварский поэт, автор знаменитой поэмы «Марьям».